Jurij L'vovič Averbach – scacchista russo
 Il'ja Aleksandrovič Averbach – regista sovietico